Aboubacar Camara (Conakry, 1993. június 1. –), legtöbbször egyszerűen Bouba vagy Buba, guineai labdarúgó, az UCAM Murcia CF hátvédje.

További információk 
BDFutbol profil
Soccerway profil

1993-ban született személyek
Guineai labdarúgók
Labdarúgókapusok
Élő személyek